Hotel, tijdelijke verblijfplaats
 Stadspaleis of hôtel particulier, een binnenstedelijke, adellijke woning
 Hotel (spel), bordspel
 Hotel (1967), een Amerikaanse film uit 1967
 Hotel (2001), een Brits-Italiaanse film uit 2001
 Hotel (televisieserie), een televisieserie uit 1983
 Hotel (pilotaflevering)